Constance du Bus de Warnaffe (22 oktober 1995, Ronse, België) is een Belgische juriste. Van 2017 tot 2019 was ze woordvoerster van de Belgische pro-life-beweging Mars voor het Leven. Ze maakt deel uit van de familie Du Bus, een familie van Belgische adel. Ze is getrouwd op 28 december 2019.

Constance du Bus studeerde rechten aan de Universiteit van Saint-Louis en de KU Leuven, waar ze in 2018 afstudeerde. Na haar studies begon Constance te werken als juriste bij het Europees Instituut voor Bio-ethiek, een Belgische en Europese organisatie die volledige informatie wil verstrekken en wetenschappelijke diepgaande reflectie over de reikwijdte van ethische vragen wil aanmoedigen, zoals abortus, euthanasie, draagmoederschap, medisch begeleide voortplanting.

Bus de Warnaffe